Lee Johnson peut faire référence à:

Lee Johnson (punter) (né 1961), football américain
Lee Johnson (basket-ball) (né 1957), joueur américain de basket-ball
Lee Johnson (lineman), entraîneur
Lee Johnson (manager) (né 1980), Entraîneur anglais
Lee Johnson (football) (né 1981), footballeur anglais
Lee Johnson (Oregon juge), homme politique américain
Lee A. Johnson (né 1947), juge à la cour suprême du Kansas
Lee Johnson (historien de l'art) (1924–2006)

Voir aussi
Lee Johnston (né 1972), Bobsleigh